Нквоча () — нигерийская фамилия.

Известные носители:

 Нквоча, Перпетуа (род. 1976) — нигерийская футболистка.

 Нквоча, Хелен (род. 1976) — английская футболистка и тренер.